Due unità della Kaiserliche Marine tedesca hanno portato il nome di SMS Niobe:

 SMS Niobe (1849) – fregata a vela varata nel 1849 e radiata nel 1890.
 SMS Niobe (1899) – incrociatore leggero della classe Gazelle, varato nel 1899, venduto alla Jugoslavia nel 1925 e perduto poi durante la seconda guerra mondiale.